Kanagawa (jap. ) steht für:
 Kanagawa-juku, eine der 53 Stationen des Tōkaidō und das um diese Station liegende Gebiet in der damaligen Provinz Musashi
 davon  abgeleitet Kanagawa-ku einen von 18 Stadtbezirken (Ku) der japanischen Stadt Yokohama
 ebenfalls davon abgeleitet die japanische Präfektur Kanagawa
 einen Farbholzschnitt des japanischen Malers Katsushika Hokusai, siehe Die große Welle vor Kanagawa
 ein Brettspiel von Bruno Cathala und Charles Chevallier, aufbauend auf der Kunstschule von Katsushika Hokusai, siehe Kanagawa (Spiel)
 Kanagawa (Kanagawa), bis 1901 Kreisstadt des Kreises Tachibana von Kanagawa (eingemeindet nach Yokohama)